Ботуэлл ():

 Ботуэлл — город в Шотландии, Великобритания.
 Ботуэлл — город в штате Тасмания, Австралия.
 Ботуэлл — населённый пункт в провинции Онтарио, Канада.